Буланихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Буланиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2520 человек, в том числе 1193 мужчины и 1327 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2564 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Буланиха,
 посёлок Парижская Коммуна.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края